Aveux spontanés fait référence à :

 Aveux spontanés (Assignment - Paris!), un film d'espionnage américain réalisé par Robert Parrish, sorti en 1952 ;
 La vie est belle, (, Žizn prekrasna ; La vita è bella), un film italo-soviétique réalisé par Grigori Tchoukhraï, sortit en 1979, également connu sous le titre d'Aveux spontanés en France.
 
Homonymie de titre